Plusieurs châteaux portent le nom de « château d’Arnouville » :

 le château d'Arnouville à Gommerville (Eure-et-Loir) ;
 le château d'Arnouville à Ermenouville (Seine-Maritime) ;
 le château d'Arnouville à Arnouville (Val-d'Oise).

Arnouville